Bank of America Tower ad Albuquerque, Nuovo Messico
 Bank of America Tower ad Hong Kong
 Bank of America Tower a Jacksonville, Florida
 Bank of America Tower a Miami, Florida
 Bank of America Tower nella Città di New York, New York
 Bank of America Tower a Phoenix, Arizona
 Bank of America Tower a St. Petersburg, Florida
 Bank of America Tower a Seattle, Washington
 Bank of America Tower a Tampa, Florida